In deze lijst van beschermd erfgoed in de gemeente Grosbous zijn alle geclassificeerde nationale monumenten van de Luxemburgse gemeente Grosbous opgenomen.

Monumenten per plaats

Grosbous 

|}

Bron
 Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l'inventaire supplémentaire

Grosbous
Grosbous